Казначе́ев — русская фамилия.

 Казначеевы — российский дворянский род.

Казначе́ев:
 
 Казначеев, Алексей Гаврилович (1823—1888) — тайный советник, сенатор.
 Казначеев, Андрей Викторович (род. 1975) — украинский тренер, Заслуженный тренер Украины.
 Казначеев, Дмитрий Филиппович (1900—?) — советский партийный и государственный деятель, председатель Амурского облисполкома (1938).
 Казначеев, Виктор Алексеевич (1935—2010) — советский партийный и государственный деятель, министр социального обеспечения РСФСР.
 Казначеев, Владимир Петрович (1928-2020) — несовершеннолетний партизан Великой Отечественной войны, награждён орденом Ленина.
 Казначеев, Влаиль Петрович (1924—2014) — российский учёный.
 Казначеев, Константин Алексеевич (?—1906) — купец 1-й гильдии, гласный Московской городской думы.
 Казначеев, Пётр Михайлович (1854—1931) — российский деятель масонства.

Казначе́ева:
 Казначеева, Мария Александровна (род. 1981) — российская актриса театра и кино.
 Казначеева, Наталья Михайловна (род. 1957) — советская и российская актриса.
 Казначеева, Светлана Михайловна (род. 1977) —  украинский тренер, Заслуженный тренер Украины.